Lorencs ist der Familienname folgender Personen:
 Klāvs Lorencs (1885–1975), lettischer Politiker
 Viktors Lorencs (1927–1992), lettischer Drehbuchautor und Schauspieler

Siehe auch:
 Lorenc
 Lorens
 Lorentz
 Lorenz